Гундоров — русская фамилия.

 Гундоровы — русский княжеский род.

 Представители фамилии
 Гундоров, Александр Семёнович (1895—1973) — советский генерал-лейтенант инженерных войск (1940).
 Гундоров, Андрей Иванович — князь, окольничий и воевода.
 Гундоров, Андрей Александрович (1792 — не ранее 1833) — русский писатель.
 Гундоров, Давыд Васильевич — князь, воевода.
 Гундоров, Никита Григорьевич — князь, воевода.
 Гундоров, Семён Иванович — князь, воевода.
 Гундоров, Фёдор Андреевич — князь, воевода.
 Гундоров, Юрий Иванович — князь, воевода.

См. также 
 Гундоровка
 Гундоровская
 Гундоровский
 Гондарев
 Гундорина